Beverly Acres ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beverly Acres (Tennessee), im Knox County
 Beverly Acres (Virginia), im Chesterfield County
 Beverly Acres (Washington), im Snohomish County